Пьер Обе́р (; родился 3 марта 1927, Ла-Шо-де-Фон, Швейцария — 8 июня 2016) — швейцарский государственный деятель, президент Швейцарии (1983 и 1987).

Биография 
Изучал юриспруденцию в Университете Невшателя и окончил его со степенью бакалавра. В 1951—1952 учился в течение двух семестров в Гейдельбергском университете. В 1952—1977 занимался адвокатской практикой, специализируясь в уголовном праве. С 1971 по 1977 был председателем совета Университета Невшателя.

Его политическая карьера началась в 1960 с избрания в городской совет Ла-Шо-де-Фона, где он проработал до 1968. Через год был избран в Большой совет (кантональный парламент) Невшателя (до 1975) и возглавлял его в 1969—1970. 

С 1971 по 1977 избирался членом Совета кантонов швейцарского парламента. С 1974 по 1977 год представлял Швейцарию в Парламентской Ассамблее Совета Европы и был членом Комитета по политическим вопросам ПАСЕ. 7 декабря 1977 года избран в Федеральный совет Швейцарии.

 7 декабря 1977 — 31 декабря 1987 — член Федерального совета Швейцарии.
 1 февраля 1978 — 31 декабря 1987 — начальник политического департамента (министр иностранных дел Швейцарии).
 1982 и 1986 — вице-президент Швейцарии.
 1983 и 1987 — президент Швейцарии.

В качестве главы политического департамента проводил активную внешнюю политику, посетив с официальными визитами 55 стран мира. В 1979 в Нигерии подписал совместное коммюнике, направленное против апартеида. Он стал первым западным лидером, установившим отношения с Организацией освобождения Палестины и встретившимся с Фаруком Каддуми в июле 1980 в Берне. Выступал за вступление Швейцарии в ООН, однако на референдуме в июле 1986 76 % высказалось против.

Примечания

Ссылки 
 Пьер Обер на сайте Федерального совета Швейцарии
 Биография в «Историческом словаре Швейцарии» на французском, немецком и итальянском языках.
 Биография на www.munzinger.de

Политики XX века
Правители XX века
Правители Европы XX века
Выпускники Университета Невшателя
Муниципальные депутаты Швейцарии
Депутаты Совета кантонов Швейцарии
Депутаты кантональных парламентов Швейцарии
Президенты Швейцарии
Министры иностранных дел Швейцарии
Члены Социал-демократической партии Швейцарии